Dorothy Round e Fred Perry hanno battuto in finale Louie Bickerton e Christian Boussus 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Dorothy Round /  Fred Perry (Campioni)
 Nell Hopman /  Harry Hopman (secondo turno)
 Nancy Lyle /  Adrian Quist (semifinali)
 Evelyn Dearman /  Enrique Maier (secondo turno)

 Gar Moon /  Shirley Whittaker (quarti di finale)
 Dot Bellamy /  Toto Brugnon (secondo turno)
 Louie Bickerton /  Christian Boussus (finale)
 Emily Westacott /  Ronald Cummings (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1935

fr:Double mixte du Championnat d'Australie 1936